Белена́ бе́лая () — двулетнее или однолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

По химическим свойствам весьма близок к белене чёрной. В надземных частях («трава») обнаружено 0,35 % атропина. Гиосциамин имеется, по-видимому, лишь в период цветения; в корнях и семенах содержится гиосциамин вместе с атропином.

Распространение и экология 
Ареал вида охватывает центральные и южные районы Европы, Северную Африку и Западную Азию.

Произрастает на полях и у дорог.

Ботаническое описание 

Сизовато-зелёное однолетнее или двулетнее (озимое), изредка многолетнее, растение. Корень деревянистый, вертикальный. Стебель высотой 5—50 см, травянистый, прямой или приподнимающийся, простой или вверху ветвистый, густо опушённый оттопыренными, длинными, клейкими волосками.

Листья мелкие, по жилкам железисто-волосистые, все черешчатые. Стеблевые листья широко-яйцевидные, иногда до почти округлых, с сердцевидным, усечённым или широко клиновидным основанием, к верхушке резко суженные, коротко приострённые или тупые, неглубоко выемчато-лопастные или крупнозубчатые, с каждой стороны с тремя-пятью расставленными, треугольными, широкими, тупыми или острыми, неодинаковыми и часто несимметрично расположенными лопастями или зубцами. Прицветные — такие же, как стеблевые, или более узкие, расставленно-зубчатые.

Цветки все почти сидячие или нижние на заметных, длиной 5—10 мм цветоножках. Чашечка трубчато-колокольчатая, при плодах несколько более широкая, увеличенная (длиной 1,5—2,5 см), с короткими, в 4—6 раз короче трубки, широкими, треугольными, острыми, почти равными зубцами, снаружи оттопыренно железисто-волосистая, под конец с резкой выдающейся сетью жилок. Венчик с бледно-жёлтым, одноцветным отгибом и жёлтым или фиолетовым зевом, с трубкой, почти равной отгибу; отгиб заметно косой, с неравными лопастями. Тычинки неравные, более длинные почти равны венчику, с нитями, в нижней части волосистыми, прикрепленными в нижней части трубки. Столбик голый, равный тычинкам.

Коробочка в полтора раза короче чашечки, с выпуклой крышечкой. Семена длиной около 1,5 мм, шириной 1—1,25 мм, беловато-серые, почковидные, ячеистые, с ячейками, разделенными толстыми перегородками.

Цветёт в мае — сентябре. Плодоносит с июня.

Таксономия 
Вид Белена белая входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Паслёновые
Флора Евразии
Ядовитые растения
Флора Северной Африки